Il singolare del torneo di tennis ITF Women's Circuit Thurgau 2014, facente parte della categoria ITF Women's Circuit, ha avuto come vincitrice Michaëlla Krajicek che ha battuto in finale Timea Bacsinszky 6-4, 7-65.

Teste di serie 

 Aleksandra Krunić (quarti di finale)
 Viktorija Kan (primo turno)
 Eva Birnerová (primo turno)
 Laura Siegemund (primo turno)

 Timea Bacsinszky (finale)
 Alberta Brianti (secondo turno)
 Kristina Barrois (quarti di finale)
 Giulia Gatto-Monticone (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

ITF Women's Circuit Thurgau 2014